GFI steht für
 GFI Group, amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen
 GetFeatureInfo, eine Funktion von Web Map Services (Internet-Kartendienste aus dem Bereich der Geoinformatik)
 Gesellschaft für medizinische Information, einem Medizin-Verlag in München

GfI steht für:
 Gesellschaft für Ichthyologie, die wissenschaftliche Fachgesellschaft zur Fischkunde

Abkürzung